La couronne du Christ est une expression qui se réfère à plusieurs choses en français :
La couronne du Christ, couronne d'épines mentionnée dans les évangiles ;
La couronne du Christ, espèce d’étoile de mer carnassière des écosystèmes coralliens de la zone tropicale ;
La couronne du Christ,  arbuste épineux vivace de la famille des Euphorbiacées ;
La couronne du Christ, arbrisseau épineux méditerranéen de la famille des Solanaceae.